Prajnanananda ist der Name von:

 Prajnanananda (Musikwissenschaftler) (1907–1998), indischer Musikwissenschaftler
 Prajnanananda (* 1960), indischer Yogi